Волков, Николай Александрович:
 Волков, Николай Александрович (1854 — ?) — вологодский купец, городской голова, меценат, общественный деятель.
 Волков, Николай Александрович (1870—1954) — контр-адмирал, флигель-адъютант, военно-морской атташе в Англии (1913—1919).
 Волков, Николай Александрович (1892—1959) — советский хозяйственный и общественный деятель, генерал-майор.
 Волков, Николай Александрович (1913—1994) — полярник, начальник станции «Северный полюс-5».
 Волков, Николай Александрович (1913—2001) — токарь-расточник УЗТС, Ульяновск. Герой Социалистического Труда.
 Волков, Николай Александрович (род. 1985) — белорусский историк.